Amphoe Nong Song Hong (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Süden der Provinz Khon Kaen. Die Provinz Khon Kaen liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Benachbarte Landkreise (von Westen im Uhrzeigersinn): die Amphoe Phon, Non Sila, Ban Phai und Pueai Noi in der Provinz Khon Kaen, Amphoe Na Chueak der Provinz Maha Sarakham, die Amphoe Na Pho, Phutthaisong und Ban Mai Chaiyaphot der Provinz Buriram, sowie Amphoe Prathai der Provinz Nakhon Ratchasima.

Geschichte 
Nong Song Hong wurde am 1. Januar 1962 zunächst als „Zweigkreis“ (King Amphoe) eingerichtet, indem die vier Tambon Takua Pa, Nong Mek, Non That und Khuemchat vom Amphoe Phon abgetrennt wurden.
Am 16. Juli 1963 wurde er zum Amphoe heraufgestuft.

Verwaltungseinheiten

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Nong Song Hong ist in zwölf Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 135 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Nong Song Hong (Thai: ), bestehend aus Teilen des Tambon Nong Song Hong.

Außerdem gibt es zwölf „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Nong Song Hong (Thai: )
 Khuemchat (Thai: )
 Non That (Thai: )
 Takua Pa (Thai: )
 Samrong (Thai: )
 Nong Mek (Thai: )
 Don Du (Thai: )
 Dong Kheng (Thai: )
 Han Chot (Thai: )
 Don Dang (Thai: )
 Wang Hin (Thai: )
 Nong Phai Lom (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Informationen über Amphoe Nong Song Hong von amphoe.com (Thai)

Nong Song Hong